STM kan avse:

Specific Transmission Module, se ATC och ERTMS
Suomen työväen musiikkiliitto
Svenska Tobaksmonopolet, se Tobaksbolaget
Sveptunnelmikroskop